belarusz nyelv
 belarusz nép
 Fehéroroszország
 Fehéroroszország történelme
 
 belarusz ábécé